De Adeccoligaen 2009 was het twaalfde seizoen van de op-één-na hoogste voetbaldivisie in Noorwegen (1. divisjon) waarin in één poule werd gespeeld. Daarvoor bestond de competitie uit twee groepen met elk twaalf deelnemende teams. Het seizoen begon op 5 april en eindigde op 1 november 2009. Topscorer werd Thomas Sørum van kampioen FK Haugesund met 24 treffers. De competitie luisterde sinds 2005 naar de naam Adeccoligaen, vernoemd naar de hoofdsponsor: uitzendbureau Adecco.

Uitslagen

Eindstand

Promotie/degradatie
 FK Haugesund en Hønefoss BK promoveerden rechtstreeks naar de Tippeligaen ter vervanging van degradanten  FK Bodø/Glimt en FC Lyn Oslo. 
 Kongsvinger IL wist via de play-offs promotie/degradatie eveneens promotie naar de hoogste afdeling af te dwingen.
 Hamarkameratene, Notodden FK, Stavanger en Skeid Fotball degradeerden naar de 2. Divisjon.

Play-offs

Kongsvinger promoveert en speelt in 2010 in de Tippeligaen.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Meeste speelminuten

Toeschouwers

FK Haugesund
Bijgaand een overzicht van de spelers van FK Haugesund, die in het seizoen 2009 onder leiding van trainer-coach Jostein Grindhaug de titel opeisten in de Adeccoligaen en zo promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Noorse voetbal, de Tippeligaen.

Zie ook
Noorse voetbalbeker 2009
Noors voetbalelftal in 2009

2009
Competitievoetbal 2009